XMB steht für:
 XrossMediaBar
 M’Bahiakro Airport (IATA-Code), Flughafen von M’Bahiakro, Iffou, Lacs (Elfenbeinküste), Elfenbeinküste

xmb steht für:
 Mbonga (ISO-639-3-Code), ausgestorbene jarawoide Sprache des Kamerun

Abkürzung